Alfeld (Leine)
Alfeld (Middel-Franken)